Kamberaas (taal), een Austronesische taal, gesproken in Indonesië 
 Kambera (streek), het gebied waar die taal wordt gesproken 
 Kamberaas (dialect), een dialect van die taal 
 Kambera (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Oost-Soemba in de Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara